Гецко — фамилия. Известные носители:

 Гецко, Евгений Фёдорович (род. 1943) — советский футболист.
 Гецко, Иван Михайлович (род. 1968) — советский и украинский футболист и футбольный тренер.
 Гецко, Нина Романовна (девичья фамилия Лобова; род. 1957) — советская гандболистка.